Лос Кањалес има више значења:

 Лос Кањалес (Атојак де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Кањалес (Сантијаго Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику